Le Texas est un État des États-Unis. Son nom peut également faire référence à :
 Texas, une convention de bridge ;
 Texas, un groupe de musique écossais ;
 , nom porté par plusieurs navires de la marine américaine ;
 Texas, une série télévisée américaine diffusée de 1980 à 1982 ;
 Texas, un téléfilm de Sean Meredith, diffusé en 1995 ;
 Texas, un western de George Marshall, sorti en 1941 ;
 Texas, un western spaghetti italien réalisé par Tonino Valerii, sorti en 1969 ;
Le nom Texas fait également partie de :
 Paris, Texas, un film germano-français de 1984 réalisé par Wim Wenders ;
 Texas Instruments (ou TI), une entreprise d'électronique américaine basé à Dallas au Texas ;
 Texas hold'em, une variante du poker.

Prénom et pseudonyme 
Texas est également un prénom américain porté notamment par :
 Texas Battle, acteur ;
 Texas Gladden (1895-1967) chanteuse folk ;
 Texas Ruby (1908-1963) chanteuse country.
 Alexis Texas, actrice pornographique américaine, en a fait son pseudonyme.

Voir aussi 
 
 
 Texa

Homonymie de titre